Сергей Евгеньевич Лихачёв (род. 3 сентября 1957 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, нападающий и полузащитник, тренер, заслуженный тренер России.

Карьера 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1968 году в детской команде шахты «Северная». С сезона 1975/76 — в составе кемеровского «Кузбасса», за который выступал до 1994 года. В 1991 году вошёл в число 22-х лучших игроков сезона. В 1986—1989 годах — играющий тренер, в 1989—1994 — играющий главный тренер «Кузбасса».

В чемпионатах страны провёл 363 матча, забил 119 мячей. В розыгрышах кубка страны — 65 матчей, 25 мячей.

Тренерская карьера

Семья 
Сын Сергей и внук Александр — игроки в хоккей с мячом.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Профиль на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте hsmdynamo.com
 Сергей Лихачёв, ударник пятилетки / Русский хоккей. Иркутская история
 Тренер Сергей Лихачев: незаслуженный отдых? / Комсомольская правда (17.10.2010)
 Сергей Лихачёв: Хоккей с мячом — это калейдоскоп / bezformata.com (07.09.2012)
 Сергей Лихачев: Я с удовольствием вернулся в «Водник»! / tv29.ru (30.05.2017)
 Сергей Лихачёв: Я ушёл из «Водника» в силу сложившихся обстоятельств, но отнюдь не семейных! / Sports.ru (07.06.2018)
 Сергей Лихачёв: «Работа ради работы не для меня» / Кузбасс (19.03.2020)

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Кузбасс»
Тренеры по хоккею с мячом России
Тренеры КХМ «Байкал-Энергия»
Тренеры КХМ «Водник»
Тренеры КХМ «Динамо» Москва
Тренеры КХМ «Динамо-Казань»
Тренеры КХМ «Зоркий»
Тренеры КХМ «Кузбасс»
Тренеры КХМ «Саяны»
Тренеры КХМ «Сибсельмаш»
Тренеры КХМ «Юность»